Виллем Маринус Дюдок (; 6 июля 1884, Амстердам — 6 апреля 1974, Хилверсюм) — нидерландский архитектор-модернист. В 1928 году он стал главным архитектором нидерландского города Хилверсюм, где наиболее известной его постройкой стала кирпичная , законченная в 1931 году. Дюдок не только спроектировал здание, но и разработал его интерьер, включая ковры, мебель и даже молоток мэра, используемый им во время собраний. Он также спроектировал и построил около 75 домов, общественных зданий и целых городских кварталов.

Карьера 
Дюдок изначально избрал для себя военную карьеру. В Военной академии Бреды он изучал гражданское строительство и получил разрешение участвовать в проектировании военных зданий. Под влиянием других нидерландских архитекторов, таких как Берлаге, он быстро оказался в состоянии воплощать в жизнь свои собственные идеи. Он был назначен помощником директора общественных работ в Лейдене в 1913 году и директором общественных работ в Хилверсюме в 1915 году. В 1928 году Дюдок был назначен главным архитектором Хилверсума. В том же году ему была поручена задача по расширению города, которая включала в себя проектирование жилых комплексов, школ, бассейнов, парков и садов. В то время как стиль его первых работ в Хилверсюме происходил из Амстердамской школы, драматическая масса, асимметрия, нависающие карнизы и другие элементы его знаковой городской ратуши Хилверсюма явно были созданы под влиянием Фрэнка Ллойда Райта и чикагской школы прерий. Это здание считается его шедевром и сочетает в себе требования быть одновременно символом города и эффективным административным зданием. Оно также отображает характер Хилверсума как города-сада. Творчество Дюдока несомненно находилось под влиянием Эбенизера Говарда и , пионеров движения города-сада в Великобритании. Дюдок продолжал создавать прогрессивные, голландские модернистские строения в Хилверсюме в течение десятилетий, вплоть до 1960-х годов, имея при этом международное влияние.

Дудок также был архитектором филиала универмага «De Bijenkorf» в Роттердаме, впечатляющего произведения коммерческой архитектуры, очевидно созданного под влиянием Баухауса, группы «Де Стейл» и рационализации, которая была популярна как в стиле ар-деко, так и в стиле  модернистского дизайна 1920—1930-х годов. Когда он открылся в 1930 году, на этом мероприятии присутствовало около 70 000 человек. Хотя универмаг был частично разрушен во время немецкой бомбардировки Роттердама в мае 1940 года во время нацистского вторжения в Нидерланды, многочисленные фотографии, планы и другие материалы, документирующие дизайн здания и его структуру, сохранились и недавно помогли в создании голландского документального фильма об универмаге Дюдока.

Дюдок получил золотую медаль RIBA в 1935 году и золотую медаль AIA в 1955 году. Он также спроектировал «Collège néerlandais» в Университетском городке Парижа, культурный центр в Багдаде и кинотеатр в Калькутте. В одном из зданий, которые Дюдок спроектировал в Роттердаме, теперь находится кафе-ресторан, названный в его честь. Он составил план восстановления Гааги после Второй мировой войны. Речь в нём шла о новом районе, рассчитанном на 150 000 человек, на юго-западе города. Дюдок умер в возрасте 89 лет в Хилверсуме.

Некоторые работы 
 Ратуша, Хилверсум, 1928—1931
 Универмаг  в Роттердаме, 1930 (разрушен во время Второй мировой войны)
 Монумент на Афслёйтдейк, Нидерланды, 1933
 «Collège néerlandais», Университетский городок, Франция, 1939
 Городской театр, Утрехт, 1941
 Станции «Exxon Gas», Нидерланды, 1953

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый работам Дюдока

Архитекторы Нидерландов
Архитекторы-модернисты
Архитекторы XX века